Сизуен:

 Сизуен — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Лилль, кантон Сизуен.
 Сизуен — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.